Jehuda Nesia ist der Name folgender Personen:

 Juda II. († ~250), jüdischer Patriarch, Amoräer der 1. Generation
 Juda III. (~265–~330), jüdischer Patriarch, Amoräer der 2./3. Generation